Lisímaco () es un antiguo y moderno nombre griego que significa dispersando la batalla.

El nombre puede hacer referencia a:
 Lisímaco, el padre del político Ateniense Arístides.
 Lisímaco de Acarnania, segundo tutor de Alejandro Magno.
 Lisímaco, un general que fue un diádoco de Alejandro Magno y posteriormente Rey de Tracia, Macedonia y Asia Menor. Otros miembros de la familia son:
 Su hijo, Lisímaco, uno de los hijos de su tercera esposa Arsinoe II
 Su nieto, Lisímaco de Egipto, uno de los hijos de Ptolemeo II Filadelfo de su primera esposa Arsinoe I, que fue una de las hijas de Lisímaco.
 Su otro nieto, Lisímaco de Telmeso, primer hijo de Ptolemeo I Epígono que era el primer hijo de Lisímaco de su tercera esposa Arsinoe II.
 Su bisnieto, Lisímaco uno de los hijos de Berenice II y Ptolomeo III Evergetes que era hermano de Lisímaco de Egipto.
 Lisímaco, un médico de la isla griega de Kos.
 Lisímaco, un poeta cómico de la antigua comedia.
 Lisímaco de Alejandría, siglo I a. C., gramático de Alejandría del Antiguo Egipto
 Lisímaco, un Rey de Sicilia de quien ha tomado su nombre el género de plantas Lysimachia.
 Lisímaco, uno de los hermanos del historiador Alejandrino Filón.
 Lisímaco, gobernador ficticio de Mytilene en la obra de Shakespeare Pericles, príncipe de Tiro
 Lisimaquia, una ciudad de Tracia fundada por el tercero de los nombrados arriba.